Конгре́сс ( — собрание, общение) — неоднозначный термин.
 Конгресс — название различных собраний, конференций, съездов, проводимых в широком составе (обычно международных);
 Конгресс — законодательный орган парламента в США, в большинстве стран Латинской Америки и в некоторых других странах;
 Конгресс — название политических партий или организаций.

Парламенты 
 Всеобщий народный конгресс Йемена — в 1982—1990 годах так назывался представительный консультативный орган Йеменской Арабской Республики, с 1990 г.ода — политическая партия Йеменской Республики
 Всеобщий народный конгресс Ливии — высший орган законодательной власти Ливии с 1977 года (с момента провозглашения Джамахирии) по 2011 год
 Конгресс депутатов Испании — нижняя палата парламента Испании
 Конгресс Колумбии — парламент Колумбии
 Конгресс Мексики — парламент Мексики
 Конгресс Парагвая — парламент Парагвая
 Конгресс Республики Гватемала —  парламент Гватемалы
 Конгресс Республики Перу —  парламент Перу
 Конгресс США —  парламент Соединённых штатов Америки
 Континентальные конгрессы американских колоний в Северной Америке
 Первый Континентальный конгресс
 Второй Континентальный конгресс
 Конгресс Конфедерации
 Конгресс Федеративных Штатов Микронезии — парламент Федеративных Штатов Микронезии
 Конгресс Филиппин — парламент Филиппин
 Национальный конгресс Аргентины —  парламент Аргентины
 Национальный конгресс Бразилии —  парламент Бразилии
 Национальный конгресс Чили —  парламент Чили
 Национальный конгресс Эквадора —  парламент Эквадора

Исторические конгрессы 
 Аландский конгресс (1718—1719) — безуспешная попытка окончания Северной войны России и Швеции, предшественник Ништадтского мирного договора 1721 года
 Ахенский конгресс (1818) — дипломатическая конференция глав европейских государств, созванная с целью решения вопросов вывода оккупационных войск из побеждённой наполеоновской Франции и конструирования системы международных отношений между четырьмя великими державами — Великобританией, Австрийской империей, Пруссией и Россией
 Берлинский конгресс (1878) — международный конгресс, созванный для пересмотра условий Сан-Стефанского мирного договора, завершившего Русско-турецкую войну (1877—1878)
 Велеградские конгрессы — международные встречи, проходившие в первой половине XX века в Чехии и посвящённые вопросам экуменического объединения славян-христиан.
 Венский конгресс (1814—1815) — общеевропейская конференция, направленная на восстановление феодально-абсолютистских монархий, разрушенных французской революцией 1789 года и наполеоновскими войнами, и были определены новые границы государств Европы
 Веронский конгресс (1822) — последний дипломатический конгресс Священного союза
 Истмийский конгресс (481 год до н. э.) — собрание 30 древнегреческих государств, на котором было принято решение сообща отражать ожидаемое вторжение персов.
 Карловицкий конгресс (1698—1699) — созван для заключения мирного договора между Священной Римской империейя, Венецианской республикой, Россией и Речью Посполитой, с одной стороны, и Османской империей.
 Лозаннский конгресс масонов (1875) — вторая попытка создания международной организации в рамках союза верховных советов Шотландского Устава, не законченная в 1834 г.оду
 Немировский конгресс (1737) — съезд уполномоченных России, Австрии и Османской империи в Немирове с целью урегулировать последствия русско-турецкой войны 1735—1739 годов
 Парижский конгресс (1856)  — международные переговоры с целью завершения Крымской войны, увенчавшиеся подписанием Парижского трактата. В нём участвовали полномочные представители России, Франции, Англии, Австрии, Сардинии, Оттоманской империи, а также Пруссии.
 Раштаттский конгресс (1797—1799) — международный конгресс, созданный для исполнения условий Кампо-Формийского мирного договора 1797 года и для перекройки границ германских государств
 Эрфуртский конгресс (1808) — переговоры между Наполеоном и российским императором Александром I, Их результатом стало подписание союзного договора между императорами, который, однако, впоследствии не соблюдался

Партии и организации 
 Африканский национальный конгресс — правящая партия Южно-Африканской республики
 Британский конгресс тред-юнионов
 
 Индийский национальный конгресс
 Иракский национальный конгресс
 Конгресс местных и региональных властей Европы
 Конгресс ООН по предупреждению преступности
 Конгрессы Коммунистического Интернационала
 Первый, Второй, Третий, Четвёртый, Пятый, Шестой, Седьмой
 Непальский конгресс

Этнические конгрессы 
 Всемирный еврейский конгресс
 Всемирный конгресс гагаузов
 Всемирный конгресс народов Грузии
 Всемирный конгресс татар
 Всемирный конгресс украинцев
 Всемирный конгресс финно-угорских народов
 Всемирный сионистский конгресс
 Всемирный уйгурский конгресс
 Всероссийский Азербайджанский Конгресс
 Европейский еврейский конгресс
 Карельский конгресс
 Конгресс латышей Латгалии
 Конгресс поляков в России
 Конгресс русских американцев
 Конгресс русских общин
 Конгресс украинцев Канады
 Конгресс украинских националистов
 Марийский национальный конгресс
 Российский еврейский конгресс
 Чувашский национальный конгресс

Научные и философские конгрессы 
 Всемирный конгресс эсперантистов
 Всемирный философский конгресс
 Европейский математический конгресс
 Конгресс политэкономов
 Международный ботанический конгресс
 Международный географический конгресс
 Международный геологический конгресс
 Международный конгресс астронавтики
 Международный конгресс испанского языка
 Международный конгресс математиков
 Международный конгресс по почвоведению
 Международный конгресс финно-угроведов
 Международный молодёжный ядерный конгресс
 Сольвеевские конгрессы — серия международных конференций по обсуждению фундаментальных проблем физики и химии.

Прочее 
 Всемирный конгресс бухгалтеров
 Всемирный конгресс хакеров
 Конгресс — термин свидетелей Иеговы.
 Конгресс ФИФА
 Международные тюремные конгрессы
 Международный финансовый конгресс
 Футурологический конгресс — роман Станислава Лема
 Конгресс (фильм) — экранизация романа Лема

Примечания

См. также 
 :Категория:Международные конференции
 Конгресс (съезд)

Литература